GX peut faire référence à :
GX, un autobus urbain vendu par Heuliez Bus depuis 1984 ;
GX, le code AITA de la compagnie aérienne islandaise Primera Air ;
 GX, un projet de fusée de la Galaxy Express Corporation ;
 Lexus GX, un SUV vendu depuis 2002 ;
 Yu-Gi-Oh! GX, une série de dessins animés japonais ;
 F-Zero GX, un jeu vidéo de la Nintendo Gamecube ;
 QuickDraw GX, une bibliothèque graphique 2D du système d’exploitation Macintosh d’Apple.
 Gx, un digramme de l'alphabet latin.

Voir aussi 

 G10

Code
Homonymie d'acronyme